Kéri László
 Kéri László (1949) festőművész
 Kéri László (1951) politológus, szociológus
 Kéri László (?) öttusázó
Kéry László
 Kéry László (1920–1992) irodalomtörténész, színikritikus, műfordító